Philocaffrus är ett släkte av mångfotingar. Philocaffrus ingår i familjen Dalodesmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Banddubbelfotingar
Philocaffrus